Romerska republiken kan syfta på:

 Romerska republiken under antiken
 Romerska republiken under Napoleontiden
 Romerska republiken på vägen mot Italiens enande